Schestakowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schestakowo (Irkutsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Irkutsk
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Schestakowo (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Schestakowo (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Schestakowo (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Schestakowo (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Schestakowo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Schestakowo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Schestakowo (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Schestakowo (Kurgan), in der Oblast Kurgan
 Schestakowo (Mari El), in der Republik Mari El
 Schestakowo (Moskau, Schachowskaja), in der Oblast Moskau, Rajon Schachowskaja
 Schestakowo (Moskau, Wolokolamsk), in der Oblast Moskau, Rajon Wolokolamsk
 Schestakowo (Perm), in der Region Perm
 Schestakowo (Pskow, Beschanizy), in der Oblast Pskow, Rajon Beschanizy
 Schestakowo (Pskow, Kunja), in der Oblast Pskow, Rajon Kunja
 Schestakowo (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Schestakowo (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Schestakowo (Twer, Kaschin), in der Oblast Twer, Rajon Kaschin
 Schestakowo (Twer, Sapadnaja Dwina), in der Oblast Twer, Rajon Sapadnaja Dwina
 Schestakowo (Wologda), in der Oblast Wologda
 Schestakowo (Woronesch), in der Oblast Woronesch